Пэйс — фамилия.

Известные носители 

Пэйс, Аманда (род. 1959) — британская актриса.
Пейс, Иэн (род. 1948) — британский барабанщик.
Пэйс, Колин (род. 1979) — мальтийский шахматист.
Пэйс, Питер — американский военный деятель, председатель Объединённого комитета начальников штабов в 2005—2007 годах, генерал.
Пэйс, Фрэнк (1912—1988) — американский государственный деятель, министр армии США (1950—1953).

См. также 
Пейс